Денѝз Чакъ̀р () е турска актриса.

Биография 
Дениз Чакър е родена на 31 декември 1981 година в град Анкара, Турция. Учи в държавната театрална консерватория и след дипломирането си се мести в Истанбул. Първото ѝ телевизионно участие е през 2004 година в сериала „Ако жената поиска“. Една година след това се снима в „Любов между двама“. Става известна с ролята на Ферхунде в сериала Листопад. Последната ѝ роля е на Шах Султан в сериала „Великолепният век“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Дениз Чакър в SinemaTürk 
 Дениз Чакър в IMDb 

Турски актьори и актриси
Анкарци